Dakar peut désigner :

Typonymes

Cameroun 
 Dakar, un quartier de Yaoundé.

Sénégal 
 Dakar, la capitale du Sénégal ; elle donne son nom :
 à Dakar (région), région du Sénégal dont Dakar est la capitale ;
 au département de Dakar, département du Sénégal dont Dakar est la préfecture ;
 à l’rrondissement de Dakar Plateau, un des arrondissements du département de Dakar ;
 à l’arrondissement de Grand Dakar, un autre arrondissement du département de Dakar ;
 à Dakar-Plateau, une des communes d'arrondissement de la ville de Dakar ;

Patronymes  
 Rhoda Dakar (1959- ), une musicienne anglaise.
 Dakar (1921-2004), un lutteur et acteur péruvien.

Sport 
 Rallye Dakar, une compétition annuelle de rallye-raid créée en 1978 et dont la ville de Dakar était l’arrivée dans les premières éditions, jusqu’en 2007.
 Dakar Series, un mini-championnat de rallyes-raids, organisés depuis 2008, année où le Rallye Dakar n’a pas eu lieu.
 La Baule-Dakar, une course à la voile entre La Baule-Escoublac (France) et Dakar, créée en 1980.

Science et culture 
 École de Dakar : plusieurs courants de pensée éclos au Sénégal ;
 Mission Dakar-Djibouti, une célèbre expédition ethnographique menée en Afrique de 1931 à 1933.
 Biennale de Dakar (ou Dak'Art), une des principales manifestations d'Art contemporain africain et la plus ancienne du genre, créée en 1989.

Media 
 Dakar-Matin, un quotidien sénégalais qui paraissait à Dakar de 1961 à 1970 ;
 Duel à Dakar, un film français de Georges Combret et Claude Orval, sorti en 1952 ;
 Dakar, un album de jazz hard bop américain de John Coltrane, sorti en 1963.

Jeux 
 Cap sur Dakar, un jeu vidéo de course sorti en 1985 et basé sur le Rallye Dakar ;
 Dakar Moto, un autre jeu vidéo de course, sorti en 1987, sous licence du Rallye Dakar ;
 Dakar 4x4, un pendant de Dakar Moto, sorti la même année ;
 Dakar 2, le jeu vidéo officiel du Rallye Dakar, sorti en 2003 ;
 Dakar 18, un jeu vidéo de course de rallye-raid ayant pour cadre le Rallye Dakar 2018.

Politique 
 Discours de Dakar, un discours prononcé le  à Dakar par le président de la République française de l’époque Nicolas Sarkozy, et qui a suscité une polémique internationale.
 Forum de Dakar : plusieurs réunions internationales.

Militaire 
 Bataille de Dakar : une bataille navale qui s’est déroulée du 23 au 25 septembre 1940, opposant la Royal Navy britannique (accompagnée des Forces navales françaises libres du général de Gaulle) et la Marine française du gouvernement de Vichy. 
 , un sous-marin israélien, ex-HMS Totem (P352) britannique, lancé en 1943, qui a coulé en mer Méditerranée le 25 janvier 1968 ;
 classe Dakar, une classe de sous-marins de la Marine israélienne qui entrera en service à partir de 2027.

Notes et références